Alunișu (okręg Aluta) – wieś w Rumunii, w okręgu Aluta, w gminie Spineni
 Alunișu (okręg Kluż) – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Sâncraiu